W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998 we Francji w strefie UEFA wzięło udział 49 reprezentacji narodowych.

Zasady kwalifikacji 
Zespoły zostały przydzielone do 9 grup liczących pięć lub sześć drużyn. W grupach grały systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Zwycięzcy grup oraz jedna najlepsza drużyna, która zajęła drugie miejsce awansowały bezpośrednio do finałów. Pozostałe 8 reprezentacji z drugich miejsc rozegrało dwumecze barażowe, które wyłoniły kolejnych 4 finalistów.

Przebieg eliminacji 
24 kwietnia 1996 - 11 października 1997 

Legenda:

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Baraże 
29 października 1997 i 15 listopada 1997

Awans 
Awans do turnieju finałowego uzyskały następujące reprezentacje:
 bezpośrednio: Dania, Anglia, Norwegia, Austria, Szkocja, Bułgaria, Hiszpania, Holandia, Rumunia, Niemcy 
 po barażach:Chorwacja, Belgia, Jugosławia, Włochy 
 ostatnią drużyną reprezentującą Europę został gospodarz turnieju - Francja.

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998
1996 w Europie
1997 w Europie